Мисс Вселенная Китай — конкурс красоты, который выбирается на конкурс представительница Китая на Мисс Вселенная.
Мисс Земля Китай — конкурс красоты, который выбирается на конкурс представительница Китая на Мисс Земля.
Мисс Мира Китай — конкурс красоты, который выбирается на конкурс представительница Китая на Мисс Мира.